Rafael Pérez del Álamo (Loja, Granada, 1829 - Arcos de la Frontera, Cadis, 1911), veterinari i anarcosindicalista andalús 
 Rafael Carlos Pérez González, futbolista 
 Rafael Pérez i Pérez (Quatretondeta, 1891 - 1984), escriptor valencià en llengua castellana
 Rafael Pérez Ruiz (Còrdova, 1981), magistrat i polític espanyol